Гри́нвуд (, в буквальном переводе — Зелёный лес) — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Гринвуд, Алекс (род. 1993) — английская футболистка.
 Гринвуд, Брюс (род. 1956) — канадский киноактёр.
 Гринвуд, Вон (род. 1944) — американский серийный убийца.
 Гринвуд, Джеймс (1833—1929) — британский писатель, редактор и журналист.
 Гринвуд, Джоан (1921—1987) — британская актриса.
 Гринвуд, Джон (ум. 1593) — вождь английских конгрегационалистов.
 Гринвуд, Джонни (род. 1971) — британский музыкант, брат Колина Гринвуда.
 Гринвуд, Дэвид (род. 1957) — американский профессиональный баскетболист.
 Гринвуд, Итан Аллен (1779—1856) — американский художник.
 Гринвуд, Кларенс (род. 1968) — американский музыкант, известный под псевдонимом Citizen Cope.
 Гринвуд, Колин (род. 1969) — британский бас-гитарист, брат Джонни Гринвуда.
 Гринвуд, Крис (род. 1979) — канадский рэпер, выступающий под псевдонимом Manafest.
 Гринвуд, Лора (род. 1991) — британская актриса.
 Гринвуд, Мейсон (род. 2001) — английский футболист.
 Гринвуд, Норман Нил (1925—2012) — австралийско-британский химик-неорганик.
 Гринвуд, Рон (1921—2006) — английский футболист и тренер.
 Гринвуд, Сэм (род. 2002) — английский футболист.
 Гринвуд, Уилсон (1868—1943) — английский футболист.
 Гринвуд, Шарлотт (1890—1977) — американская актриса и танцовщица.
 Гринвуд, Эд (род. 1959) — канадский писатель-фантаст.

Топоним 
 Гринвуд — город в округе Сибасчен, штат Арканзас, США.
 Гринвуд — город в округе Хеннепин, штат Миннесота, США.
 Гринвуд — город в округе Лифлор, штат Миссисипи, США.
 Гринвуд — округ в штате Канзас, США.
 Гринвуд — округ в штате Южная Каролина, США.
 Гринвуд — муниципалитет в округе Джексон, штат Флорида, США.
 Гринвуд — тауншип в округе Сент-Луис, штат Миннесота, США.
 Гринвуд — тауншип в округе Клируотер, штат Миннесота, США.

Псевдоним 

 Гринвуд, Грейс — псевдоним Сары Джейн Липпинкотт (в девичестве Кларк; 1823—1904), американской писательницы, поэтессы, журналистки, редактора, педагога и борца за права женщин.

См. также 
 Грин-Вуд
 Грин
 Вуд

Примечания